Со́фья Ива́новна Мура́това (Подуздова) (, Ленинград — , Москва) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

Спортивные достижения 
Олимпийские игры

Выступления на чемпионатах мира и первенствах СССР:

Биография 
Софья росла в военное время, в 1941 году, её вместе с детским садом, в который так же ходила дочка её старшей сестры, вывезли из блокадного Ленинграда в Рыбинск. Мать Подуздова Наталья Алексеевна умерла в 1942 году во время блокады. В начале 1942 года старшая сестра забрала Софью в Казань, а через год перевезла в Куйбышев. В связи с частыми переездами в школе приходилось учиться урывками, но спорт занял в её жизни первенствующее положение. В 1943 году Софья начала заниматься гимнастикой в детской спортивной школе под руководством тренера Павла Женкуса. В 1944 году произошёл новый переезд — в столицу. Здесь Софья Муратова продолжила тренировки на стадионе Юных пионеров под руководством известного тренера, наставника сборной команды страны Игоря Степановича Журавлева. Упорные тренировки вскоре принесли ощутимые результаты. В 1945 году Муратова одержала победу на первых в её жизни крупных соревнованиях — молодёжном чемпионате СССР, в следующем году снова победила на юношеском первенстве в Ленинграде. В 1949 году выполнила норму мастера спорта СССР и впервые была включена в сборную команду страны.

В 1951 году Софья вышла замуж за будущего четырёхкратного олимпийского чемпиона по гимнастике Валентина Муратова. У них выросло двое сыновей: Сергей (род. 1952) и Андрей (род. 1961).

В спортивной жизни Софьи Муратовой было немало блистательных успехов, случались и горькие разочарования. Оставаясь одной из сильнейших гимнасток СССР, ей порой фатально не везло на крупных международных состязаниях. Первой в череде трагических случайностей была травма накануне Олимпийских игр в Хельсинки, когда из-за поврежденной ноги (что впоследствии дало о себе знать), Муратовой пришлось пропустить это крупнейшее международное соревнование. Но, пожалуй, самой обидной стала травма, полученная ею на чемпионате мира 1954 года в Риме. Поначалу всё складывалось для Муратовой как нельзя лучше. По итогам выступлений в её активе уже была золотая медаль в командных соревнованиях. В личном зачете она лидировала по всем снарядам, и оставалось удачно выступить в опорном прыжке. Но во время разминки она сломала руку и выбыла из дальнейшей борьбы буквально в одном шаге от столь манящей победы.

В 1959 году у Софьи Муратовой случился рецидив старой травмы. Её выступление на Олимпиаде в Риме было поставлено под сомнение. Гимнастка не могла не только выступать, но и просто тренироваться: она даже ходила с трудом. На помощь спортсменке пришла знаменитая Зоя Миронова. Всего за три месяца до открытия Олимпиады она сделала Муратовой уникальную операцию. Её дату Софья Муратова помнила до конца жизни: 23 февраля 1960 года. Мало кто верил, что она сможет выступить на Олимпийских играх. Но она не только выступила, а завоевала сразу три олимпийские медали: золотую — в командных соревнованиях, серебряную — по сумме многоборья и бронзовую — в выступлениях на бревне. В знак благодарности олимпийскую медаль она подарила своей спасительнице, профессору Зое Сергеевне Мироновой.

В 1964 году Муратова завоевала Кубок СССР, поэтому вопрос о её участии в Олимпийских играх в Токио ни у кого не вызывал сомнения. Однако в который раз случилось непредвиденное. Уже в Японии во время оглашения окончательного списка сборной Муратова вдруг не услышала своей фамилии: тренеры внезапно решили омолодить команду, и Муратову заменили более молодой спортсменкой. После этого удара судьбы Софья закончила выступления в большом спорте.

В 1965 году она стала тренером и проработала в этом качестве 34 года. Её тренерская работа сложилась удачно. Софья Ивановна Муратова подготовила десятки мастеров спорта, членов сборной Москвы и СССР.

Скончалась на 78-м году жизни 27 сентября 2006 года. Похоронена в Москве на Митинском кладбище. Валентин Муратов умер через 1,5 недели после супруги.

Награды 
 Звание заслуженный мастер спорта СССР (1955).
 Звание заслуженный тренер СССР (1971).

В изобразительном искусстве 
Софья Муратова изображена на картине «Гимнасты СССР» академика Российской академии художеств Дмитрия Жилинского.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Международный объединённый биографический центр
 ОТКЗ 

Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Похороненные на Митинском кладбище